Frans Wouters (1612–1659), pintor da Bélgica
Jan Wouters (1960), treinador e ex-futebolista dos Países Baixos
Jean de Wouters (????), inventor e engenheiro da Bélgica

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua neerlandesa